Doughnut – dolce statunitense fritto, che può essere a forma di ciambella, pallina o parallelepipedo
 Doughnut – tecnica dell'automobilismo
 Doughnut – accessorio del baseball

Pagine correlate 
 Donut
 Donuts
 Doughnuts